Discotheek, een uitgaansgelegenheid waar men kan dansen
 In de volgende betekenissen, vergelijkbaar met een bibliotheek, ook wel aangeduid als fonotheek:
 een collectie geluidsdragers, zoals grammofoonplaten, cd's en cassettebanden
 een instelling waar zo'n collectie bewaard en eventueel uitgeleend wordt